Меды́нский — русская фамилия.

Известные носители 
 Медынский, Григорий Александрович (настоящая фамилия — Покровский; 1899—1984) — русский советский писатель. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1950).
 Медынский, Евгений Николаевич (1885—1957) — советский учёный в области педагогики и истории педагогики, доктор педагогических наук, профессор, академик АПН РСФСР (1944).
 Медынский, Сергей Евгеньевич (1922—2014) — кинодокументалист, профессор кафедры операторского мастерства ВГИК, лауреат Ленинской премии (1960).

См. также 
 Медынский район
 Медынский уезд
 Мединский